Hauerslev ist der Familienname folgender Personen: 

 Johannes Hauerslev (1860–1921), dänischer Fotograf
 Knud Hauerslev (1905–2000), dänischer Zahnarzt und Mykologe